Егея може да се отнася до:
 историко-географския район на Егейско море
 Егея – митична царица на амазонките

Вижте също 
 Егей (пояснение)